Хенри Микаэль Карьялайнен (, род. 19 февраля 1986 год) — финский автогонщик.

Карьера

Картинг 
Карьялайнен принимал участие в картинге с 2000 по 2003.

Одноместные

Формула-БМВ 
Карьялайнен перешёл в немецкий чемпионат Формула-БМВ в 2004 и остался в серии в 2005. Он заработал всего пять очков за два года выступлений в серии.

Азиатские серии 
Карьялайнен перебрался в Азию в 2006, для в выступлений в местных Формуле-3 и Формуле-Рено. Он открыл здесь для себя громадный успех и финишировал вторым в зачёте азиатской Ф3.

GP2 
Карьялайнену выдалась возможность в участии в серии GP2 в 2007 за команду BCN Competicion, заменяя травмированного соотечественника Маркуса Нимелу. Его дебют состоялся на трассе Истанбул Парк, но уже на следующем этапе его заменил выздоровевший Нимела.

Формула-Атлантик 
В 2008 Карьялайнен перешёл в североамериканский чемпионат Формула-Атлантик, где выступал за команду Jensen MotorSport, закончив сезон на семнадцатом месте в личном зачёте, а его лучшей позицией стало десятое место на трассе Труа-Ривьер.

Формула-2 
В 2009 Карьялайнен перешёл в возрождённую серию ФИА Формула-2. Он стал вторым финном после Кеке Росберга, который принял участие в Формуле-2. Номер его болида 23.

Результаты выступлений

Результаты выступлений в GP2

Результаты выступлений в Формуле-Атлантик

Результаты выступлений в Формуле-2 

* Сезон продолжается.

Примечания 

 
 Henri Karjalainen joins Formula Two.  from formulatwo.com. Retrieved on 16 февраля 2009.

Ссылки 
 Официальный сайт Карьялайнена

Автогонщики Финляндии
Картингисты
Пилоты Формулы-БМВ ADAC
Пилоты Азиатской Формулы-Рено
Пилоты Atlantic Championship
Пилоты GP2 из Финляндии
Пилоты ФИА Формулы-2 из Финляндии